Werner Dietz ist der Name folgender Personen:
* Werner Dietz (Maler) (1927–2012), deutscher Maler
 Werner Dietz (Politiker, 1929) (1929–2014), deutscher Politiker und Mitbegründer der Stiftung „Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft“
 Werner Dietz (Politiker, 1933) (1933–2022), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Lahr/Schwarzwald
 Werner Dietz (* 1949), deutscher Badmintonspieler